Каде́т (от  «младший», из  «командир, начальник» из , уменьшит. от  «голова»):

В военном деле
 младшие сыновья дворянских фамилий во Франции;
 молодые дворяне во Франции и Пруссии на военной службе в солдатских чинах до производства их в офицеры;
 унтер-офицеры из дворян в некоторых европейских армиях;
 в некоторых государствах, в том числе, с 29 июля 1731 г. в дореволюционной России — звание воспитанников кадетских корпусов (средних военно-учебных заведений для детей дворян и офицеров, с 7-летним курсом);
 неофициальное именование воспитанников суворовских военных училищ;
 одно из принятых у красноармейцев на юге России в годы гражданской войны именований противостоящих им белогвардейцев.

В спорте
младшая возрастная категория (возраст 15-17 лет, старше — ) в юношеских спортивных соревнованиях в ряде видов спорта, в том числе:
 в парусном спорте — участники соревнований в возрасте до 17 лет на специальном одноимённом классе спортивных парусных яхт.
 в шахматах — условное название участников чемпионатов мира в возрасте до 16 лет, которые проводятся с 1977 (см. Чемпионаты мира среди кадетов).

В политике
 сокращение от «конституционные демократы»:
 члены Конституционно-демократической партии в России начала XX века (до 1930-х использовалось и дефисное написание «ка-деты»);
 члены Российской конституционно-демократической партии конца XX века;

Другое
 Кадетство (телесериал) — телесериал 2007—2008 года.
 Кадеты (телесериал) — телесериал 2004 года.
 «Кадет» — позывной старшего лейтенанта милиции Сергея Лапина, осуждённого в 2001 году за причинение тяжких телесных повреждений.
 «Кадет» — название журнала Союза Российских кадетских корпусов в Париже, в эмиграции.

Примечания